Биа́р () — французская фамилия. Известные носители:

 Биар, Люсьен (1829—1897) — французский писатель.
  (1460—1525) — французский архитектор, отец Пьера Биара-старшего.
 Биар, Огюст Франсуа (1799—1882) — французский художник-жанрист.
  (ок. 1567—1622) — французский священник-иезуит.
  (1559—1609) — французский скульптор и архитектор, сын Колина Биара.
  (1592—1661) — французский скульптор, сын Пьера Биара и внук Колина Биара.

Примечания